Линия 11:
 Линия 11 (Барселонский метрополитен)
 Линия 11 (Парижское метро)

См. также 
 11-я линия Васильевского острова